WEA steht für:

 Wea, ein nordamerikanischer Indianerstamm
 WEA Records, deutsche Plattenfirma (1971 bis 2004)
 Weltweite Evangelische Allianz, Netzwerk Evangelischer Allianzen
 Windenergieanlage, siehe Windkraftanlage
 Weiterentwicklung der Armee, Reorganisationsprojekt der Schweizer Armee (2013 bis 2017)
 Workers’ Educational Association, Verein für Arbeiter(weiter)bildung in Großbritannien und Australien
 einen Wabenträger

WEA